Jo-Wilfried Tsonga era il detentore del titolo, ma ha deciso di non partecipare a questa edizione del torneo.

In finale Hubert Hurkacz ha sconfitto Pablo Carreño Busta con il punteggio di 7-62, 6-3.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

 Hubert Hurkacz (campione)
 Pablo Carreño Busta (finale)
 Gaël Monfils (semifinale)
 Alex De Minaur (secondo turno)

 Lorenzo Sonego (secondo turno)
 Ugo Humbert (primo turno)
 Karen Chačanov (secondo turno)
 Nikoloz Basilašvili (quarti di finale)

Qualificati 

  Brayden Schnur (primo turno)
  Peter Gojowczyk (quarti di finale)

  Holger Rune (quarti di finale)
  Alexandre Müller (primo turno)

Wildcard 

  Grégoire Barrère (primo turno)
  Andy Murray (quarti di finale)

 Lucas Pouille (secondo turno)

Ranking protetto 
  Gilles Simon (primo turno)

Tabellone

Parte Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Moselle Open 2021